HD 101930 b— планета-гигант, обращающаяся вокруг оранжевого карлика, в созвездии Живописца, находящегося на расстоянии 99 световых лет от Земли. Открытие было совершено методом доплеровской спектроскопии с помощью телескопа HARPS 14 февраля 2005 года.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Экзопланеты, обнаруженные HARPS
Экзопланеты, открытые в 2005 году
Газовые гиганты
Планеты-гиганты
Центавр (созвездие)